Смоллс, Смоллз () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1996) — бельгийский рэпер.
 Смоллс, Джоан (род. 1988) — пуэрто-риканская топ-модель.
  (1918—2008) — американский джазовый пианист и тромбонист.
 Смоллс, Накуана (род. ок. 1983) — американская боксёрша, чемпионка США и бронзовая медалистка Чемпионата мира среди любителей в весе до 60 кг (2002).
  (1839—1915) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1879, 1882—1883, 1884—1887).
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
  (1943—1987) — американский композитор и автор песен, лауреат премий «Тони», «Драма Деск» и «Грэмми» за мюзикл The Wiz (1974).

См. также